Уикипедия на корейски език () е раздел на корейски език в Уикипедия. Проектът започва работа през октомври 2002 година.

Статистика

Посещаемост 

Корейски език
Корейски език